Близниченко — фамилия. Известные носители:
 Близниченко, Андрей Валерьевич (род. 1994) — украинский футболист, полузащитник.
 Близниченко, Гавриил Иосифович (1913—1993) — сержант, полный кавалер Ордена Славы.
 Близниченко, Сергей Сергеевич (род. 1951) — российский исследователь, учёный и педагог, общественный деятель.